FC Lusitanos La Posa – klub piłkarski z Andory z siedzibą w Andorra la Vella, grający w Segona Divisió.

Historia 
Klub po raz pierwszy zagrał w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2000/2001 po wywalczeniu w sezonie poprzedzającym awansu z Segona Divisió z 1. miejsca. W 2002 roku zdobył Puchar Andory po zwycięstwie w finałowym meczu 2:0 z drużyną Inter D'Escaldes. W ciągu 12. dotychczasowych sezonów klub aż siedmiokrotnie kwalifikował się do grupy mistrzowskiej w Primera Divisió, ale tylko 2 razy stanął na podium.

Sukcesy 
 Mistrzostwa Andory:
  1. miejsce (2): 2011/2012, 2012/2013.
  2. miejsce (1): 2014/2015
  3. miejsce (1): 2010/2011.
 Puchar Andory:
  Zdobywca (1): 2001/2002.
  Finalista (4): 2007/2008, 2008/2009, 2011/2012, 2013/2014.
 Segona Divisió:
 1. miejsce: 1999/2000.

Występy w pierwszej lidze

Europejskie puchary

Skład 
Stan na 30 czerwca 2016

Linki zewnętrzne 
 
 Drużyna na uefa.com

Andorskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1999
Sport w Andorze (miasto)